Бельмонт (Бельмонте) може означати:

Географічні об'єкти 
Бельмонт — округ, штат Огайо
Бельмонт — плановане місто у США, штат Аризона
Бельмонте — муніципалітет у департаменті Лот, Франція
Бельмонт — зруйнований замок поблизу Флімса, кантон Граубюнден, Швейцарія

Люди 

 Лео Бельмонт — польський письменник і перекладач.

Див. також 

 Белмонт
Белмонте